Varnado (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Varnado (geslacht), een geslacht van insecten uit de orde vliesvleugeligen